Улица Севастопольская — улица в южной части Гомеля (Новобелицкий район Гомеля), является одной из главных улиц города Гомеля. Начинается у Новобелицкого кладбища, заканчивается у берега ручья Мостище недалеко от улицы Зайцева. Застройка самая разнообразная, преимущественно частная 1-2 этажная. Старые названия — Старая, Пролетарская. В 1957 году названа в честь города Севастополя. Протяжённость около 3900 метров.

На улице расположены 

 Дворец культуры «Белицкий» ПО «Гомельдрев»
 ОАО «Гомельский ликёро-водочный завод „Радамир“»
 Гомельский государственный профессиональный строительный лицей имени П. Я. Головачёва
 ОАО «Гомельобои» — Севастопольская, 45
 аптеки
 магазины

См. также 
 Список улиц Гомеля

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.

Ссылки 
 Официальный сайт Новобелицкого района Гомеля
 Страница Новобелицкого района на сайте Гомельского городского исполнительного комитета

Улицы Гомеля
Улицы, названные в честь городов
Новобелицкий район